«Pioneer» () — сингл венгерского певца под псевдонимом Фредди, представленный им в конкурсе «Евровидение-2016» в Стокгольме.

Евровидение 2016 

15 декабря 2015 года Фредди со своей песней стал потенциальным участником в конкурсе «Евровидение 2016». По итогам голосования жюри Фредди прошёл сначала в полуфинал, а затем и в финал национального отбора. В финале он одержал победу, получив максимальное количество голосов от жюри и зрителей. Сингл Фредди был выпущен 30 декабря 2015 года. Он представлял свою песню в первом полуфинале на арене Эрикссон-Глоб в Стокгольме. В итоге его песня получила 19-ое место в конкурсе «Евровидение 2016», набрав 108 очков.

Композиция

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Песня в финале  на сайте «YouTube»
 Текст и перевод песни  на русский язык

Песни на английском языке
Песни Венгрии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»